Pseudarchaster är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Percy Sladen 1889. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudarchaster i familjen Pseudarchasteridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen ledsjöstjärnor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Pseudarchaster